Вагай — топоним в России:

Населённые пункты 
 Вагай — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Вагай — село в Омутинском районе Тюменской области.

Река 
 Вагай — река в Тюменской области, приток Иртыша.

Железнодорожная станция 
 Вагай — железнодорожная станция Тюменского региона Свердловской железной дороги, расположена в одноимённом селе Омутинского района.